Рене́ Феррье́ (, 7 декабря 1936—15 сентября 1998) — французский футболист, полузащитник сборной Франции, участник чемпионата Европы—1960.

Карьера

Клубная 
Рене Феррье большую часть карьеры футболиста играл в клубе «Сент-Этьен». В составе «зелёных» полузащитник выступал 11 сезонов, дважды становился чемпионом Франции и в 264 сыгранных матчах забил 39 голов в чемпионатах страны. В сезоне 1961/62 футболист в составе «Сент-Этьена» стал обладателем кубка Франции.

В 1965 году нападающий перешёл в клуб второго дивизиона «Бастия». С этим клубом Феррье удалось вернуться в Дивизион 1 по итогам сезона 1967/68. В сезоне 1968/69 полузащитник забил первый гол в высшем дивизионе в истории «Бастии» (в ворота «Ниццы»). Летом 1969 года футболист завершил профессиональную карьеру.

В сборной 
Рене Феррье дебютировал в сборной Франции 3 декабря 1958 года в отборочном матче со Грецией.
В составе сборной полузащитник участвовал в полуфинальном матче чемпионата Европы против Югославии.

В последний раз за национальную команду Феррье выступал 2 декабря 1964 года в товарищеском матче со сборной Бельгии
.
Это был 24-й матч футболиста за «трёхцветных».

Статистика

Клубная

Международная

Достижения 

 Сент-Этьен
 Чемпион Франции (2): 1956/57, 1963/64
 Обладатель кубка Франции (1): 1961/62
 Финалист кубка Франции (1): 1959/60
 Победитель Дивизиона 2 (1): 1962/63

 Бастия
 Победитель Дивизиона 2 (1): 1967/68

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Профиль на сайте Pari-et-gagne.com
 Статистика на сайте National Football Teams

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Бастия»